Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2014 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 1 по 9 марта 2014 года. В Британской Колумбии чемпионат проводился в 7-й раз, в Камлупсе — во 2-й раз (до этого там проводился ).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2014, который проходил в марте—апреле 2014 в Пекине (Китай), а также (впервые, начиная с этого чемпионата, аналогично тому, как это принято в женском чемпионате Канады) выступать под этим наименованием на .

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (26-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для самой команды, возглавляемой скипом Кевином Кюи, это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Джон Моррис). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Джефф Стоутон), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Квебек (скип Жан-Мишель Менар).

Изменения в формате турнира (начиная с 2015 года) 
Ассоциацией кёрлинга Канады было принято решение, что, начиная с 2015 года, в рамках чемпионата будет проводиться предварительный квалификационный раунд, победитель которого выходит в основной турнире чемпионата. В первый такой квалификационный раунд из участников чемпионата 2014 отправляются две команды с самыми худшими разницами количества побед и поражений в трёх предыдущих чемпионатах — 2012, 2013 и 2014. К ним добавляются команды Нунавута и Юкона.

Результаты команд провинций в чемпионатах 2012—2014

(учитываются только результаты матчей в групповом этапе)

 команды, в чемпионате Канады 2015 отправляющиеся напрямую в основной турнир
 команды, в чемпионате Канады 2015 отправляющиеся в квалификационный турнир

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с ) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−8.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, в чемпионате Канады 2015 отправляющиеся в квалификационный турнир

Сессия 1. 1 марта, 13:30

Сессия 2. 1 марта, 18:30

Сессия 3. 2 марта, 8:30

Сессия 4. 2 марта, 13:30

Сессия 5. 2 марта, 18:30

Сессия 6. 3 марта, 13:30

Сессия 7. 3 марта, 18:30

Сессия 8. 4 марта, 8:30

Сессия 9. 4 марта, 13:30

Сессия 10. 4 марта, 18:30

Сессия 11. 5 марта, 8:00

Сессия 12. 5 марта, 13:00

Сессия 13. 5 марта, 18:30

Сессия 14. 6 марта, 8:30

Сессия 15. 6 марта, 13:30

Сессия 16. 6 марта, 18:30

Сессия 17. 7 марта, 8:30

Плей-офф 

{{2TeamBracket 
| RD1= Матч за 3-е место
| team-width = 150px

| RD1-seed1= 4
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 5
| RD1-seed2= 3
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 9
}}

 Четвертьфиналы 1-я команда против 2-й7 марта, 18:303-я команда против 4-й'8 марта, 13:30 Полуфинал 8 марта, 18:30 Матч за 3-е место 9 марта, 9:00 Финал 9 марта, 16:30 Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2014 и чемпионате Канады 2015 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
 команды, в чемпионате Канады 2015 отправляющиеся в квалификационный турнир (вместе с командами Юкона и Нунавута)

 Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Greg Balsdon

 Scotty Harper Award
(Приз имени Скотти Харпера за лучшую публикацию о кёрлинге)
 Bob Weeks, журналист Ontario Curling Report'', за его публикацию-посвящение в память , знаменитого в Канаде мастера по приготовлению льда на дорожках для кёрлинга (), скончавшегося в апреле 2013

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Andy Bouyoukos, в течение многих лет телережиссёр телевизионной бригады телекомпании TSN, осуществляющей показы турниров по кёрлингу

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Картер Райкрофт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте CurlingZone
 Tankard Times - ежедневная газета чемпионата, доступна для просмотра в PDF-формате (9 выпусков)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2014

2014
Спорт в Канаде в 2014 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Март 2014 года